Różne
 The Bad Boy – film z 1917
 Bad Boy – film z 1939
 Bad Boy – film z 1949
 Bad Boy – film z 2020
 Dawg – film z 2002
 Bad Guy – serial z 2010
 Bad Boy – książka wydana w 1953
 Bad Boy – komiks wydany przez Franka Millera i Simona Bisleya

Muzyka
 Bad Boy Records – wytwórnia płytowa Seana Combsa
 Bad Boy – album Roberta Gordona z 1979
 Bad Boy – album Ringo Starra z 1978
 Bad Boy – album duetu Loon z 2007
 The Bad Boy – album Hectora El Fathera z 2006
 Bad Boy – singel Big Bangu z 2012
 Bad Boy – singel Cascady z 2004
 Bad Boy – singiel Miami Sound Machine z 1986
 Bad Boy – singel Larry’ego Williamsa z 1959
 Bad Boy – singel The Jive Bombers z 1957
 Bad Boy – singel The Adicts z 1983
 Bad Boy – singel Hadise z 2006
 Bad Boy – singel Skepta z 2010
 Bad Boy – utwór Quiet Riot z albumu Condition Critical z 1984
 Bad Boy – utwór Keshii Chanté z albumu Keshia Chanté z 2004